est un personnage de fiction appartenant à l'univers du manga et anime Tôkyô mew mew. Il a été créé et dessiné par la journaliste Reiko Yoshida et la dessinatrice Mia Ikumi, en 2002. 

En japonais, Shirogane signifie « argent », et le Ryou était la monnaie utilisée au Japon avant le yen ; un clin d'œil au statut social du personnage qui est effectivement très riche.

Histoire 
Les parents de Ryo, tous deux scientifiques, exhument un jour le squelette d'une créature inconnue, d'origine extraterrestre, appelée Chiméranimal. Il n'a que dix ans à l'époque mais suit leurs travaux avec passion. Une nuit, la créature s'éveille de son hibernation et tue son père et sa mère ; depuis, Ryo, aidé de leur assistant Keiichiro, poursuit son projet : le projet Mew mew, destiné à sauver la Terre des Chiméranimaux. Lors d'une expérience sur Chiméranimal, une secousse survient et au lieu d'injecter plusieurs ADN dans la bête, le rayon "injecteur" touche cinq jeunes filles, les futurs Mew mew.

Personnalité 
En apparence, Ryo est un jeune homme plutôt difficile à supporter. Il est cynique, moqueur et se montre assez dur avec son entourage. Renfermé sur lui-même, il ne se confie pas aisément, mais est très proche de Keiichiro. Dans l'ensemble, il est assez mystérieux. Il s'acharne en particulier sur Ichigo Momomiya, la traitant comme une esclave. En réalité, s'il est aussi odieux avec elle, c'est qu'il l'aime secrètement, et souffre de voir qu'elle aime tant Masaya Aoyama.

Mais Ryo est plus gentil qu'il n'y parait : il peut se montrer très compréhensif et chaleureux quand il le veut bien. Cela se voit surtout avec Letasu Midorikawa, qu'il ne cesse d'encourager pour lui donner confiance en elle - tant et si bien qu'elle est tombée amoureuse de lui.

Ryo est très riche ; c'est lui le propriétaire du Café Mew Mew avec Keiichiro.

Apparence 
Ryo a la taille de Zakuro - il a 17 ans. Il a les cheveux blond platine et des yeux bleu électrique. Il est très mignon et charme beaucoup de filles. Il porte toujours un foulard au cou. Lorsqu'il se transforme en chat, il est plutôt gris et porte aussi un foulard, celui-ci vert continuellement.

Mew mew power 
Dans Mew mew power, Ryo s'appelle Elliot Grant et a 17 ans également.

Personnage de Tokyo Mew Mew